La Copa do Brasil 2019 è stata la 3ª edizione del torneo. La competizione si è giocata dal 18 aprile al 15 settembre 2019.

Turno preliminare

Fase finale

Tabellone

Note

Collegamenti esterni

Copa do Brasil de Futsal
Calcio a 5 nel 2019